Анато́лий Миха́йлович Щу́кин (,  — , там же) — советский актёр театра и кино. Заслуженный артист РСФСР (1966).

Биография 
Родился 7 декабря 1916 года в Москве

Окончил Театральный институт имени Бориса Щукина, в период с 1938 по 1941 год работал в театре им. Вахтангова.

Во время Второй мировой войны он выступал в театре Военно-морского флота СССР, а в 1946—1948 годах — в театре Моссовета. В 1966 году ему было присвоено звание Заслуженного артиста РСФСР. Всю последующую театральную жизнь провёл в Центральном детском театре в Москве; специалисты относят его к ведущим актёрам этого театра, Алексей Бородин причисляет к «потрясающим старикам ЦДТ». Колоритный образ Щукина создаёт в своих мемуарах и Лев Дуров.

Кроме того, Щукин приобрёл известность по постановкам для грампластинок и радио и по озвучиванию мультипликационных фильмов. Самой известной его работой в этом жанре стала роль Кролика в мультфильме «Винни-Пух идёт в гости».

Ушёл из жизни 29 мая 1983 года в Москве на 67-м году жизни.

Фильмография  
 1979 — На таёжных ветрах
 1981 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Из жизни фруктов — Демидыч, работник овощебазы
 1982 — Печники — посетитель станционного буфета

Телеспектакли 
 1965 — Один из семи — Дицке
 1966 — Бегут дороги — комендант общежития
 1972 — Свободный час — Борис Петрович
 1973 — Пушкинские сказки — Старик из «Сказки о рыбаке и рыбке»
 1976 — Король Матиуш Первый — генерал

Роли в театре

Центральный детский театр (1948—1983) 
 «Альпийская баллада» — австриец-лесник
 «Бей, барабан!» — конферансье кабаре «Не рыдай!»
 «Борис Годунов» А.С. Пушкина — Мисаил
 «Весёлое сновидение» — дедушка (во сне Маг Универ)
 «Вечера на хуторе близ диканьки»
 «Волшебный цветок» — старик Ван
 «Волынщик из Стракониц» — канифоль
 «Враги» — Квач
 «Где-то в Сибири» — Сергей Иванович Данилов
 «Гельголанд зовёт» — Петер Франк
 «Дух Фландрии» — Рамме Гудзак
 «Её друзья» В. Розова — Никита Зарубин
 «Жентитьба» Н. В. Гоголя — Анучкин
 1947 — «Как закалялась сталь» — Сухарько
1959 —  
 «Зодотой ключик» — Дуремар
 «Карусель» — Отец / Судья / Доктор
 «Конёк-Горбунок» П. Ершова — Царь
 1971 — «Снежная королева» Г.Х. Андерсена — Король
 1975 — «Король Матиуш Первый» — генерал (телеспектакль снят в 1976 году)
 «Любовь Яровая» — Чир
 «Май не упусти» — Сергей Фёдорович Костырик
 «Мёртвые души» — Мижуев
 «Мещанин во дворянстве» — учитель музыки
 «Мы втроём поехали на целину» — Марк Ракиткин
 «На широкую воду» — Ваня Магекон
 «Начало пути» — Урядник
 «Не было ни гроша, да вдруг алтын» — Елеся
 «Недоросль» — Простаков
 «Ноль по поведению» — Матей Бугнару
 «Одолень-трава» — Кот Баюн
 «Оливер-твист» — Мистер Браунлоу
 «Пристань "Кувшинка"» — Данилов
 «Прости меня» — старичок-философ
 «Рамаяна» — советник царя Джанаки
 «Сугриво» (вторая редакция) — Царь обезьян
 «Репка» — Дед
 «Романтики» — Лёша Гришанов
 «Санька» — ответственный секретарь редакции
 «Семья» — Егор
 «Сказка» — второй старик
 «Сказка о сказках» — Дед
 «Сказки» — Дед
 «Сыновья идут рядом» — Дед-Черемуха
 «Тайна вечной ночи» — Вилли
 «Чудеса в полдень» — Прялкин

Озвучивание мультфильмов 
 1951 — Сердце храбреца
 1957 — Тихая пристань
 1962 — Дикие лебеди — король-отец
 1971 — Винни-Пух идёт в гости — Кролик
 1974 — А у тебя есть солнце? — щенок
 1974 — Толик и Тобик
 1975 — Легко ли быть храбрым — щенок
 1979 — Ошибка дядюшки Ау — Бобр
 1979 — Страшная история — Хома
 1980 — Всё дело в шляпе — Снусмумрик / Хемуль / муравьиный лев
 1981 — Лень

Награды и звания                     
 Заслуженный артист РСФСР (29 декабря 1966).

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Персоналии по алфавиту
Заслуженные артисты РСФСР
Актёры XX века
Актёры по алфавиту
Актёры СССР
Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Актёры театра СССР
Персоналии:Театр им. Моссовета
Персоналии:РАМТ